KMMT steht für:
 KMMT-FM, Radiosender
 McEntire Joint National Guard Base (ICAO-Code), Flughafen im Richland County (South Carolina)
 Kompetenzzentrum für Multimedia und Telematik, Einrichtung der Universität Tübingen

Abkürzung